Petelinje je ime več krajev v Sloveniji:

 Petelinje, Dol pri Ljubljani
 Petelinje, Pivka

Glej tudi 
 Petelinjek